Mokre peut faire référence à :

Toponymie

Voïvodie des Basses-Carpates
Village de Mokre dans le Powiat de Dębica
Village de Mokre dans le Powiat de Sanok

Voïvodie de Couïavie-Poméranie
Village de Mokre dans le Powiat de Grudziądz
Village de Mokre dans le Powiat de Mogilno

Voïvodie de Grande-Pologne
Village de Mokre

Voïvodie de Łódź
Village de Mokre

Voïvodie de Lublin
Village de Mokre dans le Powiat de Biała Podlaska
Village de Mokre dans le Powiat de Zamość

Voïvodie de Mazovie
Village de Mokre

Voïvodie d'Opole
Village de Mokre 
Village de Mokre-Kolonia 

Voïvodie de Podlachie
Village de Mokre, dans le Powiat de Bielsk Podlaski

Voïvodie de Poméranie
Village de Mokre dans le Powiat de Chojnice
Village de Mokre dans le Powiat de Słupsk 

Voïvodie de Poméranie occidentale
Village de Mokre dans le Powiat de Goleniów
Village de Mokre dans le Powiat de Koszalin 

Voïvodie de Sainte-Croix
Village de Mokre